Saint Andrews peut faire référence à :

Toponymie

Australie 
 Saint Andrews (Nouvelle-Galles-du-Sud), 
 Saint Andrews (Victoria),

Barbade 
Saint Andrew (Barbade)

Dominique 
Saint-Andrew (Dominique)

Écosse 
 St Andrews, une ville d'Écosse,

États-Unis 
 Le lac Saint Andrews, lac de l'État de Washington

Canada 
 Saint-Andrews, une paroisse civile canadienne du Nouveau-Brunswick,
 Saint Andrews, une ville canadienne du Nouveau-Brunswick,
 Saint Andrews, une municipalité rurale du Manitoba,
 Saint Andrews, une localité du Québec,
 St. Andrew, une station de métro à Toronto,

Jamaïque 
 Paroisse de Saint Andrew

Malte 
 St Andrews, ville de Malte

Nouvelle-Zélande 
 Saint Andrews (Nouvelle-Zélande): est une petite localité du sud de la région de Canterbury située dans l 'est de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande .

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
 Saint-Andrew (Saint-Vincent-et-les-Grenadines)

Éducation 
 Université de St Andrews en Écosse

Voir aussi